Slovo stan v základním českém významu znamená improvizované přístřeší. Další významy jsou uvedeny níže:

osobní jména
 Stan  – zkrácená forma křestních jmen Stanley nebo Stanford
 Stan!, vlastním jménem Steven Brown (* 1964) – americký kreslíř, spisovatel a tvůrce námětů her
 Alexandra Stan – rumunská zpěvačka

místní jména
 Stan (Lestkov) – část obce Lestkov v okrese Tachov
 Stan (Vítanov) – část obce Vítanov v okrese Chrudim

zkratky
 Starostové a nezávislí (STAN) – české politické hnutí
 Service de transport de l'agglomération nancéienne (Stan), dopravní podnik v Nancy

další významy
 -stan – sufix v perštině znamenající „z místa/z domova“
 Stan (biblický pojem) – novozákonní popis místa, kde přebývá lidské „já“
 Stan (píseň) – píseň Eminema a Dido 
 Hurikán Stan – 19. tropická bouře v Atlantském oceánu roku 2005